Fikcyjne przedmioty ze stworzonej przez  J.R.R. Tolkiena  mitologii  Śródziemia.
 Grond (maczuga)
 Grond (taran)

sv:Föremål i Tolkiens värld#Grond